Model (njem. Modell, franc. modèle od tal. modello što dolazi od pučki lat. modellus za klasični lat. modulus: mjera; uzorak) može značiti:

 model je oblik (lik, tip) u koji se netko ugleda, koji uzima za primjer ili ga oponaša (reproducira); obrazac, uzorak, predložak, uzor, primjer.
 model (kiparstvo), u likovnim umjetnostima, je uzorak ili predložak od gipsa, gline (za lijevanje figura od otpornijega materijala, na primjer bronce) prema kojem se izvodi kiparsko djelo. Model je također muška ili ženska osoba koja pozira umjetniku ili učenicima umjetničkih školâ i prema kojoj se crta, slika ili kiparski oblikuje ljudski lik, osobito akt.
 model (moda), u modi, je uzorak odjeće ili obuće koji se odlikuje novošću, nasuprot postojećima ili onima koji su već u uporabi.
 maneken, zanimanje, čiji je glavni zadatak izravno ili neizravno prikazivanje tijela u svrhu oglašavanja, porasta prodaje ili prikaza estetike tijela.
 model (tehnika) je umanjena reprodukcija ili shema objekta, građevine, stroja, broda i tako dalje u određenom omjeru (maketa).
 model (znanost), u znanosti, je skup pretpostavki s pomoću kojih se teorijski opisuje neki sustav. Sastoji se od opće teorije i opisa objekta ili sustava na koji se teorija odnosi.
 standardni model ili standardni model čestica je teorija u fizici elementarnih čestica koja uspješno opisuje tri od četiri fundamentalne interakcije između elementarnih čestica od kojih se sastoji sva poznata materija: elektromagnetizam, te jaku i slabu nuklearnu interakciju.
 Thomsonov model atoma ili model pudinga sa šljivama je prvi pokušaj da se napravi model atoma, a učinio ga je J. J. Thomson 1903.
 Ruthefordov model atoma (po E. Rutherfordu) ili planetarni model atoma je model atoma prema kojem se atom svakog kemijskog elementa u neutralnom stanju sastoji od električno pozitivne atomske jezgre u kojoj je skoncentrirana gotova sva masa atoma i određenog broja elektrona koji se okreću oko atomske jezgre i čine omotač atoma. Ukupni negativni električni naboj elektrona jednak je pozitivnom električnom naboju atomske jezgre i zato je atom prema okolini neutralan.
 Bohrov model atoma (po N. Bohru) je dopuna Rutherfordovog modela atoma s dva postulata i time je uspio objasniti strukturu elektronskog omotača i procese emisije i apsorpcije svjetlosti.
 Thomas-Fermijev model atoma (po L. H. Thomasu i E. Fermiju) statistički je model na osnovama kvantnomehaničke teorije atoma i nuklearne fizike, koji opisuje električni potencijal i približnu gustoću razdiobe elektrona u atomu s obzirom na središte jezgre.
 teorija modela temelji se na pretpostavkama teorije vjerojatnosti, statističke učestalosti te posebno matematičke logike. U njoj su razvijeni različiti tipovi statičkih, dinamičkih, probabilističkih i statističkih modela. 
 teorijski model tip je znanstvenog objašnjenja utemeljen na matematičkom opisu određenih koherentnih klasa iskustvenih iskaza uz primjenu odgovarajućih obrazaca standardnog uzročno-posljedičnog odnosa između tih iskaza. 
 dinamički matematički modeli izražavaju se algoritmima u obliku računalnih programa.

Izvori